Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Jorge Lozano che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e T. J. Middleton 1-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Mark Koevermans /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (semifinali)

 David Adams /  Martin Damm (quarti di finale)
 Byron Black /  Paul Wekesa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1992
ATP Tour 1992